La stagione 1988 della International Formula 3000 fu disputata su 11 gare. Vi presero parte 24 differenti team, 69 differenti piloti, 5 differenti telaisti e 2 differenti motoristi.

Risultati e classifiche

Risultati

Note:

Gara 5, 6 e 7 furono interrotte e riprese.

Classifica Piloti

Risultati completi

R=ritirato NS=non parte NQ=non qualificatoNT=senza tempo in qualifica DIS(6)=squalificato dopo essere giunto sesto

 04
International